Александр Семёнович Пота́пов:
 Потапов, Александр Семёнович (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Потапов, Александр Семёнович (1910—1961) — полный кавалер ордена Славы.